De hoofdstad van Zambia, zie Lusaka (stad)
 Een provincie van Zambia, zie Lusaka (provincie)